Лазарева Ирина Владимировна (15 апреля 1935 г., г. Челябинск — 6 апреля 2021 г., г. Москва) — архитектор, учёный-теоретик в области градостроительства.

Биография 
Родилась 15 апреля 1935 г. на Южном Урале, в городе Челябинске, в многодетной семье.

Отец — Лазарев Владимир Николаевич (1907—1975) — техник-путеец, Почетный железнодорожник СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почёта» . Мать Лазарева Нина Иннокентьевна (1912—1992) тоже была железнодорожником. Предки Ирины Владимировны по материнской линии происходили из дворянского рода Шестуновых-Шимкиных.

После окончания средней школы, И. В. Лазарева поступила на инженерно-строительный факультет Челябинского политехнического института (ныне — архитектурно-строительный институт Южно-Уральского государственного университета), который окончила с отличием в 1957 г. по специальности «Промышленное и гражданское строительство» .

В 1963 г. Ирина Владимировна успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук на тему: «Восстановление территорий, нарушенных при добыче полезных ископаемых, для дальнейшего использования их в целях градостроительства» .

В 1989 г. защитила докторскую диссертацию по теме: «Восстановление и использование нарушенных территорий для градостроительства» . Являлась первым доктором технических наук, защитившимся по научной специальности 18.00.04 «Градостроительство, районная планировка, ландшафтная архитектура и планировка сельскохозяйственных населенных мест» .

И. В. Лазарева — одна из первых отечественных исследователей в области теории и методики градостроительства [https://archi.ru/lib/author.html?id=14111.

Ирина Владимировна была старейшим учёным Центрального научно-исследовательского и проектного института Минстроя России, продолжительное время работала в должности начальника отдела «Территориальные основы градостроительства» .

Семья:

 Брат Лазарев Виталий Владимирович (1933—2017) — кандидат архитектуры, Заслуженный архитектор Российской Федерации, почётный член Российской академии архитектурных и строительных наук, лауреат Государственной премии России и премии Совета министров СССР  .
 Брат Лазарев Валерий Владимирович (р. 1939) — доктор технических наук, профессор, кавалер ордена «Знак Почёта». Работает заведующим кафедрой «Проектирование и конструкция самолётов и экспериментальных установок» Московского авиационного института и профессором кафедры физики полёта Московского физико-технического института .
 Сестра Лазарева Наталья Владимировна (1937—2019) — лаборант химического анализа, в 1964 г. окончила Челябинский государственный педагогический институт по специальности «Учитель биологии и химии средней школы». Проживала в г. Челябинске.
 Сестра Кирсанова Галина Владимировна (р. 1941) — архитектор. Окончила Челябинский политехнический институт. Проживает в г. Тольятти Самарской области.

Автор свыше 500 научных публикаций, в том числе монографии «Urbi et orbi. Пятое измерение города» (Москва: URSS, 2006) , учебного пособия «Градостроительные и архитектурные традиции Руси-России: новации XXI века» (Москва: ЦНИИП градостроительства РААСН, 2008) , справочника «Глоссарий: Градостроительные меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций как ситуаций риска» (Москва: URSS, 2007) .

Награждена нагрудным знаком «Почётный строитель России».

Ушла из жизни 6 апреля 2021 г. в возрасте 85 лет. Похоронена в Челябинске, на Митрофановском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Архитекторы СССР
Архитекторы России
Градостроители СССР
Градостроители России